USS Randolph peut faire référence à  :
 , une frégate de l'US Navy lancée en 1776 qui a explosé en 1778 lors d'un engagement contre le HMS Yarmouth ;
 , un porte-avions de l'US Navy de classe Essex en service de 1944 à 1969 ;
 , un mine planter de l'US Army en service de 1942 à 1949.